La Coppa Italia di pallanuoto maschile 2010-2011 è stata la 20ª edizione della manifestazione dal 1970, anno in cui essa fu disputata per la prima volta. La prima fase si è disputata a Latina e Camogli fra il 25 e il 26 settembre, mentre la seconda fase si è svolta nel fine settimana del 2 e 3 ottobre a Napoli e Bogliasco.

Prima Fase

Girone A - Latina

* Florentia prima per differenza reti generale

Girone B - Camogli

Seconda Fase

Girone C - Napoli

Girone D - Bogliasco

Finale a quattro

La Finale a quattro si è disputata a Brescia sabato 19 marzo e domenica 20 marzo 2011.

Vincitore

Note

Voci correlate
Serie A1 2010-2011

Sport acquatici nel 2010
Sport acquatici nel 2011
Edizioni della Coppa Italia di pallanuoto maschile